Хенријета од Насау-Вајлбурга (Бајројт, 30. октобар 1797- Беч, 29. децембар 1829) била је супруга надвојводе Карла од Аустрије. Била је кћерка кнеза Фридриха Вилхелма од Насау-Вајлбурга и Лујзе Изабеле од Кирхберга.

Породично стабло 

Рођени 1797.
Умрли 1829.